Nacional Atlético Clube ("Nacional") – società calcistica brasiliana con sede nella città di Rolândia
 Nacional Atlético Clube ("Nacional de Patos") – società calcistica brasiliana con sede nella città di Patos, nello stato della Paraíba
 Nacional Atlético Clube – società calcistica brasiliana con sede nella città di San Paolo